Кирс () град је у Русији у Кировској области. Према попису становништва из 2010. у граду је живело 10420 становника.

Становништво

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

Градови у Кировској области
Википројект географија/Насеља у Русији